Элеонора де Богун, графиня Ормонд (; 17 октября 1304 года — 7 октября 1363 года) — одна из дочерей Хамфри де Богуна, 4-го графа Херефорда и принцессы Елизаветы Рудланской, дочери короля Англии Эдуарда I Плантагенета и Элеоноры Кастильской.

Биография 
Родилась в замке Нерсборо. После смерти родителей она была помещена под опеку её тётки Марии Плантагенет и воспитывалась в Эймсбери вместе с многочисленными двоюродными сёстрами, в том числе с Джоан Гавестон, Изабеллой Ланкастерской и Джоан де Монтемер. Эдуард II назначил 100 марок ежегодно на содержание Элеоноры и её младшей кузины Джоан Гавестон в Эймсбери.

Элеонора была замужем два раза. В первый раз она вышла замуж в 1327 году за Джеймса Батлера, 1-го графа Ормонда, который умер в 1338 году. Второй брак был заключён через шесть лет после смерти Батлера: избранником стал Томас Дэгуорт, который был убит в 1350 году, угодив в засаду в Бретани.

Семья 
Первый муж (с 1327 года) — Джеймс Батлер, 1-й граф Ормонд (ок. 1305—1338), сын Эдмунда Батлера, графа Каррика и леди . Их дети:
 Джон Батлер (родился 6 ноября 1330 года, умер в младенчестве);
 Петронилла (или Перина) Батлер, баронесса Талбот (умерла в 1387 году), была замужем за Гилбертом Талботом, 3-м бароном Талботом (ок. 1332—1387) и имела дочь, Элизабет Талбот, которая вышла замуж за сэра Генри де Грея, 5-го барона Грея из Уилтона;
 Алиенора Батлер (умерла в 1392 году), была замужем за Джеральдом Фицджеральдом, 3-м графом Десмондом;
 Джеймс Батлер, 2-й граф Ормонд (4 октября 1331 года — 18 октября 1382 года), был женат на .

Второй муж (с 1344 года) — Томас де Дэгуорт, лорд Дэгуорт (1276—1350), сын Джона Дэгуорта и Алис Фицварин. Их дочь:
 Элеонора де Дэгуорт, которая вышла замуж в Вачери (в Кранли), графство Суррей, по разрешению, датированному от 23 июня 1362 года, за Уолтера Фицуолтера, 4-го лорда Фицуолтера. После её смерти была похоронена в Данмау.

Примечания

Ссылки 
 
 thepeerage.com Проверено 12 августа 2015 года
 Eleanor de Bohun Проверено 12 августа 2015 года

Женщины XIV века
Богуны